Il medagliere è classificato in base al numero di medaglie d'oro. Nel caso di paesi con uguale punteggio, le medaglie d'argento e bronzo vengono utilizzati come criteri di spareggio.

Note

Voci correlate 
 XVII Giochi panamericani

XVII Giochi panamericani